Mužská dvouhra Nature Valley International 2019 probíhala ve druhé polovině června 2019. Do singlové soutěže eastbournského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl německý tenista Mischa Zverev, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal 21letý nenasazený Američan Taylor Fritz, jenž ve finále zdolal krajana Sama Querreyho po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Na okruhu ATP Tour si tak čtyřicátý druhý hráč světa připsal premiérové turnajové vítězství, které jej posunulo na kariérní maximum, 31. místo. Jednalo se o první ryze americké finále mužské dvouhry v Eastbourne a první takové finále na túře ATP od červencového BB&T Atlanta Open 2018.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Nature Valley International 2019